Halpern:
 Bernard Halpern, un immunologiste et allergologue
 la Place Bernard-Halpern
 Dina Halpern, une actrice yiddish
 Jack Halpern (1946-), un lexicographe allemand
 Jeff Halpern, un joueur professionnel de hockey sur glace
 Jeremiah Halpern, leader du Sionisme révisionniste
 Justin Halpern, le créateur du compte Twitter et l'auteur du livre Shit My Dad Says
 Menashe Halpern (1871-1969), écrivain de langue yiddish.
Homonymie de patronyme
Patronyme juif